Warsaw Financial Center – Varsavia
 World Financial Center – New York